

Giochi 
 Civil War – gioco da tavolo della Avalon Hil del 1961
 Civil War – videogioco testuale del 1968

Musica 
 Civil War – gruppo musicale svedese
 Civil War – singolo dei Guns N' Roses del 1990
 Civil War – album dei Dillinger Four del 2007

Cinema 
 Captain America: Civil War – il film del 2016 basato sull'omonimo fumetto della Marvel Comics

Altro 
 Civil War – crossover a fumetti Marvel Comics
 Civil War – cortometraggio muto del 1910

Pagine correlate 
 The Civil War